Бернард Альбинус:
 Бернард Зигфрид Альбинус (1697—1770) — немецкий анатом и педагог
 Бернард Фридрих Альбинус (1653—1721) — немецкий врач